Саншайн-Кост — район местного самоуправления в Квинсленде.
Саншайн-Кост — аэропорт в пригороде Саншайн-Кост — Маркула.
 Саншайн-Кост — округ Британской Колумбии, Канада.